Flycatcher (radar), mobiele vuurleidingsradar
Fairey Flycatcher, eenpersoons jachtvliegtuig

Engelse benaming voor de vliegenvanger (zangvogel)